Пералес-де-Тахунья ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 48,92 км². Население — 2894 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página Oficial del Excmo. Ayto. de Perales de Tajuña 

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида